Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Arizona 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrice Conchita Martínez che ha battuto in finale Marianne Werdel 7–5, 6–1.

Teste di serie 

 Conchita Martínez (campionessa)
 Amy Frazier (semifinali)
 Helen Kelesi (primo turno)
 Susan Sloane (quarti di finale)

 Lori McNeil (primo turno)
 Kathy Rinaldi (primo turno)
 Amanda Coetzer (quarti di finale)
 Mary Lou Daniels (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Arizona 1990